Șef de lucrări este o funcție didactică în învățământul superior medical și tehnic din România, echivalentă celei de Lector universitar.

 Titluri universitare